Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.Полона Герцог і Барбора Стрицова виграли титул, перемігши у фіналі пару Сара Еррані і Роберта Вінчі з рахунком 2–6, 6–1, [10–2].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles Draw 

Abierto Mexicano Telcel, жінки, парний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2010